Croissy-sur-Celle é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 11,1 km².

Demografia 

Comunas de Oise